Sangpo ist der Name folgender Personen:

 Namgyel Pel Sangpo, Kaiserlicher Lehrer am Ende der Mongolen-Dynastie
 Gendün Drubpa Pel Sangpo (1391–1475), tibetischer Mönch, Gründer des Klosters Trashilhünpo, siehe Gendün Drub
 Künga Gyeltsen Pel Sangpo (1310–1358), Kaiserlicher Lehrer des Mongolen-Kaisers Shun
 Kunga Legpe Chungne Gyeltshen Pel Sangpo (1308–1341), Kaiserlicher Lehrer des Mongolen-Kaisers Taiding
 Künga Lodrö Gyeltshen Pel Sangpo (1299–1327), Kaiserlicher Lehrer von Mongolen-Kaisern 
 Ngorchen Künga Sangpo (1382–1456), tibetischer Mönch, Gründer des Ngor-Klosters

 Rinchen Sangpo (958–1055), tibetischer Mönch und Übersetzer buddhistischer Schriften
 Rongsom Chökyi Sangpo (1012–1088), Dzogchen-Gelehrter der Nyingma-Schule